właściwość (gr. idion, łac. proprietas) – pojęcie z zakresu logiki tradycyjnej (jakość istotna konsekutywna)
 właściwość – na gruncie reizmu cecha przedmiotów abstrakcyjnych, w odróżnieniu od cech rzeczy
 właściwość (prawo) – kompetencja organu wszczynającego postępowanie
 właściwość obiektu (programowanie) → patrz też programowanie obiektowe
 właściwość znaczników w kodzie HTML, XML itp. → prawidłowo to atrybut znacznika

Zobacz też 
 własność (filozofia)